Tabaka (snuff)
 Filmy snuff
 Snuff the Punk – pierwszy album studyjny zespołu P.O.D.
 Snuff – utwór grupy Slipknot